Clever steht für:

 clever! – Die Show, die Wissen schafft, deutsche Fernsehshow
 Clever (Automobil), ein von der TU Berlin entwickeltes Automobil mit drei Rädern
 Roewe Clever, ein chinesisches Elektroauto von SAIC Motor
 Clever (Marke), eine Handelsmarke der Rewe Group
 Clever (Missouri), Stadt im Christian County, Missouri, Vereinigte Staaten

Clever ist der Familienname folgender Personen:
 Charles P. Clever (1830–1874), US-amerikanischer Politiker
 Edith Clever (* 1940), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Hans-Hermann Clever (* 1956), deutscher Fernschachspieler
 Peter Clever (* 1955), deutscher Ministerialdirektor
 Todd Clever (* 1983), US-amerikanischer Rugby-Unionspieler
 Willy Clever (1905–1969), deutscher Schauspieler und Drehbuchautor
 Xiaoqun Clever (* 1970), chinesische Unternehmensleiterin

fiktive Figur:
 Fred Clever, Comicfigur aus der Serie Clever & Smart

Siehe auch:
 Klever
 Klewer
 Clevers
 Klevers